Joffe bzw. Joffé ist ein Name jüdischer bzw. hebräischer Herkunft und der Familienname folgender Personen:
 Abraham Z. Joffe (1909–2000), israelischer Mykologe und Mykotoxologe
 Abram Fjodorowitsch Joffe (1880–1960), sowjetischer Physiker
 Adolf Abramowitsch Joffe (1883–1927), sowjetisch-russischer Revolutionär
 Alex Joffé (1918–1995), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Avraham Joffe (1913–1983), israelischer General
 Boris Lasarewitsch Joffe (1926–2022), sowjetischer bzw. russischer Physiker
 Carol Joffe, Szenenbildnerin
 Charles H. Joffe (1929–2008), amerikanischer Künstleragent und Filmproduzent
 George Joffé (1940–2022), britischer Geograph
 Gideon Joffe (* 1972), deutscher Unternehmensberater, Unternehmer und Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Berlin
 Joel Joffe (Joel Goodman Joffe, Baron Joffe of Liddington; 1932–2017), südafrikanischer Politiker der Labour Party und Menschenrechtsanwalt
 Josef Joffe (* 1944), deutscher Journalist
 Nadeschda Adolfowna Joffe (1906–1999), sowjetische Trotzkistin
 Pitta Joffe (* 1947), südafrikanische Botanikerin und Autorin 
 Roland Joffé (* 1945), französisch-britischer Filmregisseur
 Rowan Joffé (* 1973), britischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Ud Joffe (* 1967), israelischer Dirigent

Siehe auch:
 Joffe-Preis, Wissenschaftspreis
 Joffe-Institut, Forschungsinstitut in Sankt Petersburg
 Boris Yoffe (* 1968), russisch-deutscher Komponist
 Ioffe